Dimas pode se referir a:

São Dimas
Dimas (mitologia)

Pessoas
Dimas Lara Barbosa
Dimas Teixeira
Ronaldo Dimas

Localidades
San Dimas

Desambiguações de antropônimos